Orel oder Orjol (verschiedene Schreibweisen von russisch: Орёл „Adler“) steht für

geografische Objeke:
 Oblast Orjol, russische Oblast
 Orjol, Hauptstadt dieser Oblast
 Orel (Tschechien), Ort im tschechischen Okres Chrudim
 Orel (Ukraine), Ort in der ukrainischen Oblast Odessa
 Oril, Nebenflusses des Dnepr
 Orjol (See), See in Russland
 Orel Ice Fringe, Vorlandgletscher an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Fahrzeuge:
 Automobiles Orel, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Orjol (Schiff, 1667), Fregatte auf dem Kaspischen Meer
 Orjol (Schiff, 1902), russisches Linien- und Schlachtschiff
 ein sowjetisches Flugeugträgerprojekt, siehe Uljanowsk (Schiff)
 Letov L-290 Orel, Flugzeugmodell, siehe Junkers Ju 290
 Orel (Raumschiff), russisches Raumschiffprojekt

Sonstiges:
 Orel (Sportverband), tschechoslowakischer Sportverband

Orel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Orel (1889–1967), österreichischer Musikwissenschaftler
 Anna Maria Orel (* 1996), estnische Leichtathletin

 Eduard Orel (1841–1892, ab 1879 von Orel), österreichischer Seeoffizier, Entdecker und Polarfahrer
 Eduard von Orel (1877–1941), österreichischer Kartograf und Erfinder
 Herbert Orel (1898–1976), österreichischer Mediziner 
 Vítězslav Orel (* 1926), tschechischer Philosoph